

Lieux 
 Derborence, lieu-dit de la commune suisse de Conthey, en Valais
 Le lac de Derborence, près du lieu-dit susmentionné, alimenté par la Derbonne (anciennement appelée Derborence)

Œuvres 
 Derborence, roman de Charles-Ferdinand Ramuz (1934), basé sur le célèbre éboulement des Diablerets en 1714 à Derborence
 Derborence, film de Francis Reusser (1985), tiré du  roman homonyme de Charles-Ferdinand Ramuz